Соревнования по фристайлу среди мужчин в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 18 февраля 2014 года. В мужском хафпайпе приняли участие 29 спортсмена из 13 стран. Соревнования прошли в экстрим-парке Роза Хутор. Мужской хафпайп стал одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр